Esistono quattro serie televisive (due italiane e due statunitensi) andate in onda con lo stesso titolo in tempi diversi:

Serie televisiva italiana (1969-1971) 
Episodi di Nero Wolfe (serie televisiva 1969) (prima stagione)
Episodi di Nero Wolfe (serie televisiva 1969) (seconda stagione)
Episodi di Nero Wolfe (serie televisiva 1969) (terza stagione)

Serie televisiva statunitense (1981) 
Episodi di Nero Wolfe (serie televisiva 1981)

Serie televisiva statunitense (2001-2002) 
Episodi di Nero Wolfe (serie televisiva 2001) (prima stagione)
Episodi di Nero Wolfe (serie televisiva 2001) (seconda stagione)

Serie televisiva italiana (2012) 
Episodi di Nero Wolfe (serie televisiva 2012)

Voci correlate 
Nero Wolfe (disambigua)